Psilostomum är ett släkte av plattmaskar. Psilostomum ingår i familjen Psilostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Psilostomum